Osoby o tym nazwisku:
 Jane Dieulafoy – francuska antropolożka, archeolożka, podróżniczka, powieściopisarka i dziennikarka
 Paul Georges Dieulafoy – francuski lekarz i chirurg